Az 1972-es Formula–1-es szezon volt a 23. FIA Formula–1 világbajnoki szezon. 1972. január 23-ától október 8-áig tartott. Már januárban kezdetét vette az idény az új argentin nagydíjjal, a holland verseny helyet pedig a belga nagydíj került. Colin Chapman csapata a Lotus új támogatót kapott, a John Player Special-JPS cigarettagyárt, ekkortól változtatták az autók színét fekete-aranyra. A világbajnok a mindössze huszonöt éves brazil Emerson Fittipaldi lett. Sokáig volt ő a sportág legfiatalabb világbajnoka, Fernando Alonso 2005-ben hódította el tőle ezt a címet.

Nagydíjak

A bajnokság végeredménye

Versenyzők 
Pontozás:

Konstruktőrök

További információk 
 Az 1972-es szezonról a formula1.com honlapon

 
1972